Amicla – figura della mitologia greca, figlio di Niobe ed Anfione
 Amicla –  mitico re di Sparta, figlio di Lacedemone
 Amicla – filosofo della scuola pitagorica, originario di Eraclea nel Ponto

Note